Collide (banda) - de rock industrial/darkwave fundada em 1992
 Collide (álbum) - da banda Skillet
 Collide (canção de Leona Lewis e Avicii)
 Collide (canção de Rachel Platten)
 Collide (filme) - filme de 2018

Desambiguação